Коннелл () — английская фамилия. Известные носители:
 Коннелл, Алек (1902—1958) — канадский хоккейный вратарь, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Коннелл, Горацио (1876—1936) — американский певец и вокальный педагог.
 Коннелл, Грант (род. 1965) — бывший канадский профессиональный теннисист.
 Коннелл, Кевон (род. 1983) — тринидадский футболист.
 Коннелл, Десмонд (1926—2017) — ирландский кардинал, архиепископ Дублина и примас Ирландии с 21 января 1988 по 26 апреля 2004.
 Коннелл, Ричард (1893—1949) — американский писатель и журналист.
 Коннелл, Элизабет (1946—2012) — английская оперная певица (сопрано).